HRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Henbury (Australia)